Mansourah se poate referi la:
Mansourah, localitate în provincia Mostaganem, Algeria
Mansourah, localitate în provincia Tlemcen, Algeria

Vezi și 
Mansoura